Luis Rubio puede hacer referencia a:

Luis Rubio (1965-), humorista argentino, creador del personaje Eber Ludueña.
Luis Rubio (1992-), futbolista mexicano.